Creswell (Oregon)
Creswell (Carolina do Norte)
Creswell Crags - um desfiladeiro de pedra calcária na fronteira entre Nottinghamshire e Derbyshire, na Inglaterra.

Ver também
Cresswell
Desambiguação